Jean Dupuy ist der Name folgender Personen:

* Jean Dupuy (Politiker) (1844–1919), französischer Politiker 
 Jean Dupuy (Ingenieur) (* 1927), französischer Ingenieur und Eisenbahnmanager 
 Jean Dupuy (Rugbyspieler) (Pipiou; 1934–2010), französischer Rugbyspieler
 Jean Dupuy (Eishockeyspieler) (* 1994), kanadischer Eishockeyspieler